Майщине (лит. Maišinė, пол. Mejszynka) — деревня в Лентварском старостве, в Тракайском районе Вильнюсского уезда Литвы. Располагается в 6 км от Кариотишек. Ныне деревня безлюдна.

Физико-географическая характеристика 
Деревня Майщине располагается в 6 км на севере от Кариотишек, на севере граничит с деревней Восилюкай, на востоке — с Молувенай, на западе — с Аукштейи-Сямянюкяй, на юге — с Саусяй. Бóльшую часть деревни сегодня покрывают леса, через Майщине проходит небольшая река Майщине. Также деревня не насчитывает ни одной улицы.

История 
Под названием Mejszynka деревня упоминается на Польских картах 1925 и 1933 годов.

Население

Примечания 

Населённые пункты Тракайского района
Лентварис
Лентварское староство